Wimbledon 2016 – trzeci w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się w dniach 27 czerwca–10 lipca, tradycyjnie na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton – dzielnicy brytyjskiego Londynu. Była to 130. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła 28 100 000 funtów szterlingów, to w porównaniu do poprzedniej edycji wzrost o 5 procent.

W grze pojedynczej mężczyzn zwyciężył Andy Murray, który pokonał 6:4, 7:6(3), 7:6(2) Milosa Raonica. W grze pojedynczej kobiet Serena Williams obroniła tytuł, triumfując nad Angelique Kerber wynikiem 7:5, 6:3. W deblu mężczyzn Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut pokonali Juliena Benneteau i Édouarda Rogera-Vasselina 6:4, 7:6(1), 6:3. W grze podwójnej kobiet zwyciężyły siostry Serena i Venus Williams, które w finale pokonały Tímeę Babos i Jarosławę Szwiedową 6:3, 6:4. W grze mieszanej Heather Watson wraz z Henrim Kontinenem pokonali w meczu o mistrzostwo Annę-Lenę Grönefeld i Roberta Faraha wynikiem 7:6(5), 6:4.

Denis Shapovalov zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Alexem de Minaurem 4:6, 6:1, 6:3. W rozrywkach dziewcząt Anastasija Potapowa pokonała Dajanę Jastremśką wynikiem 6:4, 6:3. Kenneth Raisma i Stefanos Tsitsipas wygrali 4:6, 6:4, 6:2 z Félixem Augerem-Aliassime i Denisem Shapovalovem w grze podwójnej chłopców. Usue Maitane Arconada wraz z Claire Liu zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:2, 6:3 z Mariam Bolkwadze i Caty McNally.

Konkurencje singla na wózkach rozegrano po raz pierwszy w historii. Gordon Reid poprzez pokonanie Stefana Olssona 6:1, 6:4 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Jiske Griffioen zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Aniek van Koot 4:6, 6:0, 6:4. W deblu na wózkach mistrzami zostali Alfie Hewett oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Stéphane'a Houdeta i Nicolasa Peifera 4:6, 6:1, 7:6(6). W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Yui Kamiji i Jordanne Whiley, dzięki wygranej 6:2, 6:2 odniesionej nad Jiske Griffioen i Aniek van Koot.

Greg Rusedski wraz z Fabrice'em Santoro wygrali w rozgrywkach legend mężczyzn z Jonasem Björkmanem i Thomasem Johanssonem 7:5, 6:1. Martina Navrátilová i Salima Safar pokonały po kreczu przy stanie 7:6(5) Lindsay Davenport i Mary Joe Fernández w turnieju legend kobiet. Todd Woodbridge i Mark Woodforde w turnieju legend seniorów pokonali w finale 6:2, 7:5 Jacco Eltingha oraz Paula Haarhuisa.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Turniej legend seniorów

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Rafael Nadal
  Wiktoryja Azaranka

Dzikie karty 
Brytyjska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Gra mieszana
  Naomi Broady /  Liam Broady
  Jocelyn Rae /  Colin Fleming
  Laura Robson /  Dominic Inglot
  Tara Moore /  Ken Skupski
  Anna Smith /  Neal Skupski

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu i deblu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Gra pojedyncza kobiet
  Duan Yingying
Gra podwójna mężczyzn
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu z 2015 roku oraz mistrzów z roku 2016.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Wimbledon 2016